Dummer ou Dümmer peut faire référence à :

Toponyme

Allemagne 
 Dümmer, lac de Basse-Saxe
 , lac de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Dümmer (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), municipalité

Canada 
 , hameau
 Douro-Dummer, canton de l'Ontario

États-Unis 
 Dummer (New Hampshire), ville
 , ville du Vermont
 Fort Dummer, fort britannique construit en 1724 dans le Vermont
 , école préparatoire et internat à , dans le Massachusetts, nommée Governor Dummer Academy avant le .

Royaume-Uni 
 , paroisse et village du Hampshire

Patronyme 
 Edmund Dummer (1651-1713), ingénieur naval britannique
 William Dummer Powell (1755-1834), homme de loi et homme politique canadien
 Richard Arnold Dümmer (1887-1922), horticulteur, collecteur et botaniste sud-africain
 Thomas G. Dummer (1915-1998), ostéopathe anglais

Histoire 
 Guerre anglo-wabanaki, aussi connue en anglais sous le nom de Dummer's War.